Égliseneuve-d'Entraigues, commune située dans le département du Puy-de-Dôme;
Égliseneuve-des-Liards, commune située dans le département du Puy-de-Dôme ;
Égliseneuve-près-Billom, commune située dans le département du Puy-de-Dôme.

Voir aussi
Pages d'homonymie :
Église-Neuve (variante orthographique en français)
Igreja Nova (équivalent en portugais)